Чемпионат Люксембурга по футболу 1969/1970 — 56-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1969/1970
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1969 году
Спорт в Люксембурге в 1970 году